Салифу́ — фамилия. Известные носители:

 Салифу, Амиду (род. 1992) — ганский футболист.
 Салифу, Дикени-Рафид (род. 2003) — немецко-тоголезский футболист.
 Салифу, Мустафа (род. 1983) — тоголезский футболист.